Донско́й сельсове́т — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Задонского района Липецкой области.

Административный центр — село Донское.

География 
Располагается в центре Липецкой области, на севере Задонского района. Имеет общие границы со следующими образованиями (начиная с севера по часовой стрелке): Скорняковский сельсовет, Липецкий район, Верхнестуденецкий сельсовет, Бутырский сельсовет, Хмелинецкий сельсовет, Елецкий район. По территории поселения протекает река Дон.

Население 

Является вторым по количеству жителей поселением в Задонском районе (после городского поселения город Задонск). Составляет  % от численности населения района.

Состав поселения

Экономика 
На территории сельсовета работают следующие предприятия:
 Лукошкинский карьер
 Хмелинецкий карьер
 Донской лесхоз
 Патриаршенское хлебоприёмное предприятие
 Сельхозпредприятие «Задонье»

Примечания 

Муниципальные образования Задонского района
Сельские поселения Липецкой области